Никольское (Гатчинский район Ленинградской области)

 Никольское — село в Гатчинском районе Ленинградской области (бывш. усадьба Сиворицы)
 Никольское — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области